Lago Calling - em Alberta, Canadá

Música
The Calling - banda estadunidense
Calling (álbum de Kobukuro)
Calling (EP) - de  Unsraw
Calling (canção de Geri Halliwell)

Desambiguação